Werminghoff ist

der frühere Name des Hoyerswerdaer Stadtteils Knappenrode
ein Familienname
Albert Werminghoff (1869–1923), deutscher Historiker
Joseph Werminghoff (1848–1914), deutscher Bergbauunternehmer